

Patronymes 
 Jean-Marc Mousson (1776 - 1861), personnalité politique suisse.

Climatologie 
La mousson est un phénomène météorologique,
Le climat de mousson est un climat spécifique à certaines régions d'Asie.

Toponymes 
Mousson est une commune française de Meurthe-et-Moselle.
Pont-à-Mousson, commune française de Meurthe-et-Moselle.

Romans 
 Mousson, roman historique et d'aventures de Wilbur Smith.

Gastronomie 
 Mousson, pâté de foie de canard de consistance légère et mousseuse.

Voir aussi